Davenport steht für:
 Davenport (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gebrüder Davenport, US-amerikanisches Trickkünstler-Duo
 Davenport Locomotive Works, US-amerikanischer Lokomotivhersteller
 A. H. Davenport and Company, US-amerikanischer Möbelhersteller, davon abgeleitet Davenport als generischer Name für Sofa

Davenport ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Davenport (England) in Greater Manchester

in den Vereinigten Staaten:
 Bistum Davenport, Iowa
 Davenport (Arkansas)
 Davenport (Florida)
 Davenport (Iowa)
 Davenport (Kalifornien)
 Davenport (Nebraska)
 Davenport (New York)
 Davenport (North Dakota), im Cass County
 Davenport (Oklahoma)
 Davenport (Washington)
 Davenport Township (North Dakota)
 Davenport City Township (Scott County, Iowa)

im NRHP gelistete Objekte:
 Davenport Apartments, in Greenville, South Carolina, ID-Nr. 82003855
 Davenport Broadway Avenue Brick Street, in Davenport, Oklahoma, ID-Nr. 04000518
 Davenport City Hall, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 82002639
 Davenport Commercial Club, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83004558
 Davenport Crematorium, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002418
 Davenport Estate Historic District, in Milton, Massachusetts, ID-Nr. 100002421
 Davenport Historic District, in Davenport, Florida, ID-Nr. 97000894
 Davenport Hose Station No. 3, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 84001336
 Davenport Jail, in Davenport, Kalifornien, ID-Nr. 92000422
 Davenport Library, in Bath, New York, ID-Nr. 83001797
 Davenport Village, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 80001459
 Davenport Water Co. Pumping Station No. 2, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 84001338
 Davenport-Allen and Endicott Factory, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 85003593
 Davenport-Bradfield House, in Sheridan, Indiana, ID-Nr. 85000089
 Davenport-Demarest House, in Montville, New Jersey, ID-Nr. 91001934